

Astronomia
Adrastea – satellite naturale di Giove, secondo in ordine di distanza crescente dal pianeta
239 Adrastea – asteroide della fascia principale

Mitologia greca
Adrastea – personaggio della mitologia greca, una ninfa che accudì Zeus infante
Adrastea – epiteto della dea Ananke
Adrastea – epiteto della dea Cibele connesso con Adrasto ed alla città dai lui fondata Adrastea
Adrasteia -"che non si può evitare" appellativo di Nemesi come dea del frassino e giustiziera di qualsiasi hybris, eccesso, superbia o violenza.
Adrasteia – analogia con Urdhr – la maggiore delle Norne della mitologia nordica
Adrastea – città della Troade nei pressi di Cizico

Onomastica
Adrastea – forma femminile del nome proprio di persona Adrasto

Opere
Adrastea – opera di Johann Gottfried Herder

Note